Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou régions francophones, contiennent la date du Huit-Mai avec son quantième en lettres, sous diverses graphies (avec ou sans majuscules ou trait d'union, en écriture romaine, etc.), en référence à des événements survenus à cette même date.

Le principal événement rappelé au travers de cet odonyme est :
 La victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

D'autres événements de moindre notoriété sont également à l'origine de quelques-uns de ces odonymes :
 Le roi de France Louis-Philippe  autorise par accord royal un deuxième jour, au printemps, durant lequel peut se dérouler la foire de Beaucroissant  en Isère, le .
 Le bombardement meurtrier de Bruz en Ille-et-Vilaine, dû à une erreur de la RAF, le . 
 Le massacre de Sétif, début de massacres perpétrés à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, marquant le début de la guerre d'Algérie, le .

Enfin, un autre événement notable survenu à cette même date ne semble pas encore être rappelé, en France :
 L'attentat du 8 mai 2002, attentat-suicide à Karachi au Pakistan, qui a provoqué la mort de quatorze personnes, dont onze employés français de la Direction des constructions navales (DCNS).

Voir aussi les odonymes :
 dont le quantième est noté en chiffres (« 8 »), dans la page « 8-Mai (odonyme) »
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page « Mai (odonymie) ».

Graphie « Huit-Mai » sans millésime

Décompte

En France

« Place (du) Huit-Mai »

« Rue (du) Huit-Mai »

Autres voies « ... (du) Huit-Mai »

Autres odonymes atypiques contenant la date « Huit-Mai » sans millésime

Dans les autres pays ou régions francophones

Graphie « Huit-Mai » avec millésime

Décompte

En France

« Place (du) Huit-Mai-1945 »

« Rue (du) Huit-Mai-1945 » 

Voir le décompte dans le tableau général en début de section, colonne « Rue ».

Autres voies « ... (du) Huit-Mai-1945 »

Dans les autres pays ou régions francophones

Graphie « VIII-Mai » avec ou sans millésime 

Pas de tel odonyme recensé.

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps et Google Street
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
 Bing maps Bing Maps
 Here WeGo Here WeGo
 Mappy Mappy
Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Mappy, Here WeGo et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles connexes 
 8-Mai (odonyme)

Articles détaillés
 Rue du 8-Mai
 Rue du Huit-Mai-1945
 Avenue du 8-Mai-1945
 Place du 8-Mai-1945
 Rue du 8-Mai-1945

08
05,08